Лига чемпионов КАФ 2005 — 9-й розыгрыш турнира (41-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей в четвёртый раз завоевал клуб «Аль-Ахли» из Египта.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

Проигравшие в третьем раунде перешли в Кубок Конфедерации КАФ 2005.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

RSSSF

2005